TZM steht für:
 TZM, Hochtemperaturlegierung, siehe Wolfram-Molybdän-Legierungen #TZM-Legierung (Hochtemperaturlegierung)
 Taktikzentrum der Marine, siehe Marineoperationsschule

tzm steht für:
 Zentralatlas-Tamazight (ISO-639-3-Code), Berberdialekt in Zentralmarokko

Abkürzung